Giuseppe Rinaldi ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Rinaldi (Schauspieler) (1919–2007), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Giuseppe Rinaldi (Fußballspieler) (* 1922), italienischer Fußballspieler